Magisk — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное Джоном Ву (John Wu), предназначенное для предоставления и управления root-доступом, с последующим скрытием вмешательства, на устройствах Android. Поддерживаются устройства, работающие на Android 5.0 и более поздних версиях.

История 
В версии 21 была добавлена поддержка Android 11.  В версии 22 была добавлена поддержка Samsung Galaxy S21.  В версии 23 была добавлена поддержка Android 5.0 и выше.  В версии 24 добавлена функция "Zygisk" и "Denylist"  а также удалена функция "MagiskHide". В версии 25 улучшена защита и работа утилиты.

В 2021 году первоначальный разработчик Джон Ву начал работать в команде безопасности Android, из-за этого разработка функции "MagiskHide",была прекращена.

Версия Magisk 24.0 
В версии 24.0 утилита получила много изменений, дизайн менеджера был улучшен, также был удален репозиторий модулей по причине нехватки времени на его модерацию и проверку, функция "MagiskHide" была удалена так как первоначальный разработчик Джон Ву начал работать в команде безопасности Android, так как Magisk больше не скрывал разблокированный загрузчик и не помогал обойти проверку SafetyNet, встроенная проверка Safetynet была удалена, появилась платформа "Zygisk" позволяющая скрывать root-доступ и разблокированный загрузчик сторонним разработчикам а также усовершенствовать модули для Magisk

Функции 
Главной функцией Magisk является скрытие root-доступа от любых приложений и процессов, именно из-за этого названия утилиты "Magisk" (расшифровывается, «The Magic Mask», «Волшебная маска» )

Zygisk и Denylist 
До версии Magisk 24.0 за скрытие root-доступа отвечала функция "MagiskHide" которая скрывала не только root-доступ но и разблокированный загрузчик, после того как первоначальный разработчик Джон Ву начал работать в команде безопасности Android, пришлось отказаться от этой функции, не только по причине что разработчик начал работать в команде безопасности Android но и потому-что функция была устаревшей, и на замену ей пришла функция "DenyList" которая скрывала только сам Magisk но не разблокированный загрузчик, из-за этого некоторые приложения все же узнавали о наличии root-доступа и отказывались запускаться, поэтому сторонние разработчики начали создавать свои модули которые скрывали и разблокированный загрузчик и root-доступ, и работали они на Zygisk.

Zygisk — это специальная функция для внедрения стороннего кода в процессы приложений, которая позволяет делать  разные вещи с операционной системой и приложениями. Например обычный модуль для скрытия root-доступа работает на Zygisk.

Модули (Modules) 
Модули ещё одна дополнительная функция Magisk, их может создать любой пользователь Magisk, они вносят изменения в работу операционной системы Android и используются для разных целей, например для модификации функций ОС или для скрытия root-доступа а также для других целей.

Смотрите также 

 Разблокировка Загрузчика

Внешние ссылки 

 Репозиторий Magisk GitHub
 Документация по использованию Magisk

Примечания 

Android